Tornier ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Tornier (1894–1982), deutscher Mathematiker und NS-Wissenschaftsfunktionär
 Gustav Tornier (1859–1938), deutscher Zoologe und Paläontologe
 Kurt Tornier (1899–1983), deutscher Wirtschaftsjurist und Bankmanager

Tornier ist der Name folgender Orte:
 Tornier, historischer Name der Gemeinde Torny im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Tournier